Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre F.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Lien externe 
 Liste de séries commençant par F

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique